Кирил Петров може да се отнася за:

 Кирил Петров (1890–?) — български актьор, режисьор и сценарист;
 Кирил Петров (1897–1979) — български художник;
 Кирил Петров (р. 1961) – български маркетолог, професор в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“;
 Кирил Петров (р. 1961) — български художник;
 Кирил Петров (р. 1967) – български радиоводещ.
 Кирил Петров (музикант) – български музикант (барабанист)